Беррокаль-де-Уэбра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 38,70 км². Население — 80 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 43 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки